Eric Mitchell (ur. 10 kwietnia 1992 w Calgary) – kanadyjski skoczek narciarski, zawodnik klubu Altius Nordic Ski Club. Mistrz i wicemistrz Kanady w skokach narciarskich w 2013. 

Startował na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver/Whistler. Nie zakwalifikował się do konkursów na skoczniach HS106 i HS140. Został wystawiony do drużyny w rywalizacji zespołowej, gdzie reprezentacja Kanady zajęła ostatnie, 12. miejsce.

W sierpniu 2011 został zwycięzcą jednoseryjnych zawodów FIS Cup na skoczni Skalite w Szczyrku, co było jego jedynym miejscem na podium w zawodach tej rangi. 

We wrześniu 2013 zakończył karierę sportową.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Mitchella na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 64. miejsce
 2012  Erzurum – 27. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka Erica Mitchella na oficjalnej stronie FIS-u (en)

Kanadyjscy olimpijczycy
Kanadyjscy skoczkowie narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1992
Ludzie urodzeni w Calgary